

Ukończone elektrownie 
Poniżej lista tylko obecnie działających elektrowni wodnych o mocy co najmniej 2000 MW. Część z nich może być w trakcie rozbudowy. W tabeli uwzględniono tylko aktualne moce elektrowni.

W trakcie budowy 
Poniżej lista elektrowni wodnych o mocy co najmniej 2000 MW w trakcie budowy.

Przypisy 

Elektrownie wodne